La alegría de vivir puede estar referido a:

Literatura 

 La alegría de vivir (novela), novela de Émile Zola.

Pintura 
 La alegría de vivir (Matisse), cuadro de Henri Matisse.

Música y canciones 
 La alegría de vivir, canción de la banda de  punk española Kaka de Luxe.